Le canal 17 en France désigne le dix-septième canal attribué à une chaîne de télévision diffusant sur le territoire français. Il est créé en 2005 avec le lancement d'Europe 2 TV.

Le canal 17 actuel en France est, depuis 2016, CStar.

Historique 
 Europe 2 TV, le propriétaire de la chaîne est le groupe MCM. La chaîne naît le  et disparaît le .
 Virgin 17, le propriétaire de la chaîne est le groupe MCM. La chaîne suit Europe 2 TV dès le  et disparaît le .
 Direct Star, le propriétaire de la chaîne est au groupe Bolloré, puis au Groupe Canal+. La chaîne suit Virgin 17 dès le   et disparaît le .
 D17, le propriétaire de la chaîne est le groupe Canal+. La chaîne suit Direct Star dès le  et disparaît le .
 CStar, le propriétaire de la chaîne est le groupe Canal+. La chaîne suit D17 depuis le .

Articles connexes 
 Canal 1 en France
 Canal 2 en France
 Canal 3 en France
 Canal 4 en France
 Canal 5 en France
 Liste des chaînes de télévision en France

Numération en France